Valentino se poate referi la:

 Valentino SpA, companie producătoare de îmbrăcăminte
 Rudolf Valentino (1895 - 1926) actor italian
 Valentino Rossi (n. 1979) pilot italian de motocliclism, multiplu campion mondial
 Georgeta Pale Valentino (n. 1957) deputat român în legislatura 1990-1992